C9 puede referirse a:

 Cierva C.9, un autogiro de 1927.
 C-System, también llamado C9, un juego de rol gratuito.
 C9, un tamaño de papel definido por la ISO 216 que equivale a 40×57 mm.
 Línea C-9 (Cercanías Madrid).